Dubois Municipal Airport steht für:
 Dubois Municipal Airport (Idaho), Flughafen von Dubois (Idaho), Clark County (Idaho), Idaho
 Dubois Municipal Airport (Wyoming), Flughafen von Dubois (Wyoming), Fremont County (Wyoming), Wyoming